Opius longicornis (Chen & Weng), een schildwesp
 Opius longicornis (Thomson), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing